Colli Orientali del Friuli Picolit Cialla è un vino DOCG prodotto nella provincia di Udine. Si tratta per la precisione di una sottozona della DOCG ‘'’Colli Orientali del Friuli Picolit'’'

Zona di produzione 
Comprende una parte del territorio del comune di Prepotto in provincia di Udine.

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Picolit: 100%

Tecniche produttive 
Sono da considerarsi inadatti i vigneti a fondo valle.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità non inferiore ai  ceppi/ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione e imbottigliamento debbono essere effettuate nella zona DOCG ma sono ammesse deroghe.
Può essere commercializzato solo dopo il 1º settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

Informazioni sulla zona geografica 
Vedi Colli Orientali del Friuli Picolit

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno;
acidità totale minima: 4,0 g/l;

Storia 
Vedi Colli Orientali del Friuli Picolit

Precedentemente all'attuale disciplinare questa DOCG è stata più volte modificata:
Approvata DOC il 20/07/1970 (G.U. 247 - 30/9/1970)
Approvata DOCG con DM 30.03.2006 (G.U. 83 - 08.04.2006)
Modificata con DM 26.05.2010 (G.U. 144 - 23.06.2010)
Modificata con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Di seguito si riportano i dati relativi al disciplinare del 1970.
resa_uva = 3,5 t
resa_vino = 70,0%
titolo_uva = 14,0%
titolo_vino = 15,0%
estratto_secco = 17,0 g/l
vitigno= *Picolit: 85.0% - 100.0%
Caratteristiche organolettiche
colore: giallo dorato più o meno intenso
odore: delicato, profumato, richiama i fiori di acacia
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato.

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Friuli-Venezia Giulia
DOCG
Colli Orientali del Friuli Picolit
Colli Orientali del Friuli Picolit Cialla riserva

Collegamenti esterni
Consorzio Tutele Denominazione Origine Vini Colli Orientali del Friuli

Vini DOCG della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Picolit